Вольфсгартен () — многозначный немецкий топоним:

 Вольфсгартен — дворцово-замковый комплекс в земле Гессен, Германия.
  — старинный заказник в Рудных горах, где аристократы охотились на волков.